Some Say est la cinquième piste de l'album Chuck, du groupe de punk rock canadien Sum 41. Il est sorti en single uniquement au Canada et au Japon, No Reason sortant aux États-Unis et en Europe.

Clip vidéo 
Le clip commence avec les membres du groupe dans une voiture, ils sortent tous sauf Deryck qui se met à chanter. La vidéo montre des actions quotidiennes avec le temps défilant en sens inverse, le groupe jouant le morceau au milieu. Peu après, des soldats demandent à tout le monde de partir, le groupe s'exécutant à la fin du clip, rejoignant Deryck qui continuait de chanter dans la voiture. En fait, Deryck se trouve à plusieurs endroits, dans différents rôles, étant chanteur dans la voiture et en même temps à l'extérieur au sein du groupe (le groupe se tient lui-même à deux endroits différents en même temps, juste devant la caméra, et plus au fond), il est aussi journaliste interviewant Baksh, et un homme devant sa télévision, une bière à la main. Dans tous ses rôles, il chante les paroles de la chanson.

Ce clip se présente dans sa quasi-totalité sous la forme d'un faux plan séquence, sauf à la fin (les dix dernières secondes) où l'on voit la voiture démarrer dans un nouveau plan.

On peut trouver des éléments symboliques dans la vidéo comme le fait que tout aille à l'envers jusqu'à l'arrivée des soldats, ce qui peut être perçu comme un message dans le sens de l'armée (les soldats remettent tout en ordre) ou anti-militaire puisque (la vidéo étant en sens inverse) l'arrivée des soldats correspond au moment où tout a commencé à aller littéralement de travers. Plus vraisemblablement, la vidéo peut décrire le rêve dont parle la chanson avant chaque refrain, puisqu'on retrouve beaucoup d'éléments liés à l'enfance, le passage inverse du temps étant juste causé par l'absurdité du rêve. Les soldats, rappelant les figurines pour enfant, seraient donc à la fois membres de ce rêve d'enfant et en même temps incarneraient une autorité poussant le groupe à partir du rêve, et donc à se réveiller.

Liens externes 

Chanson interprétée par Sum 41
Single musical sorti en 2005